I церемония вручения премии «Гойя» () — вручение ежегодной премии состоялась 17 марта 1987 года в мадридском Театре Лопе де Вега. Были вручены награды в 15 номинациях. Ведущий — Фернандо Рей.

Номинации

Главные премии

Другие номинации

Премия «Гойя» за заслуги 
 Хосе Агуадо

Ссылки 
 Номинанты и призёры премии «Гойя» 1987 года
 Официальный сайт

1987
События 17 марта
март 1987 года
1987 год в Испании
Кинопремии 1987 года